Mariamne steht für
Mariamne I. (um 54 v. Chr.–29 v. Chr.) zweite Gemahlin Herodes des Großen.
 Mariamne II., Mariamne (Tochter des Simon Boethos) (43 v. Chr.–nach 4 v. Chr.), eine Ehefrau Herodes des Großen
 Mariamne (Schwester des Apostels Philippus) (1. Jh.), Heilige